Jako autorský zákon může být označen:

 Autorský zákon (Česko, 2000) – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
 Autorský zákon (Československo, 1965) – zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
 Autorský zákon (Československo, 1953) – zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském
 Autorský zákon (Československo, 1926) – zákon č. 218/1926 Sb., o právu autorském
 Autorský zákon (Rakousko, 1895) – zákon č. 197/1895 ř. z., o právu původském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým